

Patronyme 

 Francis Dupuis-Déri (né en 1966), écrivain et universitaire québécois ;
 Miksa Déri (1854-1938), un électrotechnicien hongrois.

Divers 
 Musée Déri

Homonymie de patronyme hongrois
Patronyme québécois